Cólera — doença infecciosa causada pela bactéria Vibrio cholerae
 Ira — sentimento intenso de raiva, ódio, rancor, etc.
 Cólera (banda) — banda brasileira de punk rock

Ver também 
Colera — município da Catalunha, Espanha